NKP steht für: 

 Národní kulturní památka, siehe Nationales Kulturdenkmal (Tschechien)
 Netzwerk katholischer Priester, Vereinigung von Priestern in Deutschland
 Norges Kommunistiske Parti, Kommunistische Partei Norwegens

Abkürzung